Vigny – comune francese del dipartimento della Mosella
 Vigny – comune francese del dipartimento della Val-d'Oise
 Alfred de Vigny – scrittore, drammaturgo e poeta francese